Фую́й () — уезд городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян (КНР). Название уезда является одним из вариантов китайской транскрипции названия протекающей по территории уезда реки Уюй.

История 
В 1931 году Маньчжурия была оккупирована японскими войсками. В 1932 году было образовано марионеточное государство Маньчжоу-го. В октябре 1933 года властями Маньчжоу-го был образован уезд Фуюй.

С августа 1958 года уезд Фуюй находился в составе Специального района Нэньцзян (嫩江专区, впоследствии — Нэньцзянского округа (嫩江地区)), а когда он в 1960—1961 был временно ликвидирован — подчинялся непосредственно Цицикару. Когда в 1985 году Нэньцзянский округ был расформирован, Фуюй стал уездом городского округа Цицикар.

Население 
В 1755—1757 гг. сюда были переселены Фуюйские кыргызы, поэтому в регионе преобладает Фуюйско-кыргызский язык.

Также в уезде имеется деревня Саньцзяцзы (); (маньчжурский:,: ilan boo), которая является одной из немногих деревень, чьи пожилые жители считаются одними из последних носителей маньчжурского языка.

Административное деление 
Уезд Фуюй делится на 5 посёлков и 5 волостей.

Соседние административные единицы 
Уезд Фуюй на востоке граничит с уездом Иань, на севере — с городским уездом Нэхэ, на северо-западе — с уездом Ганьнань, на западе — с Мэйлисы-Даурским национальным районом, на юго-западе — с районами Цзяньхуа и Тефэн, на юге — с городским округом Дацин.

Экономика 
В основном сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Производство бумаги, ликёров и молока.

Транспорт 
В уезде проходит национальное шоссе Годао 111.

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Цицикара